Мазур Максим — український фотограф-мандрівник (побував у понад 60 країнах світу), відеорежисер, ресторатор (1989, село Виноградар, Одеська область). В ранньому дитинстві переїхав до міста Одеса, де ходив до дитячого садка та згодом навчався у 15-й школі. 1999 року переїздить до Великої Британії. Зараз працює в Україні.

Освіта 
Навчався у 15-й школі міста Одеса, потім – у школі St Bede у місті Істборн (Велика Британія), пізніше відвідував Брайтонський кодедж (2001-2006, місто Брайтон, Велика Британія), де входив до шкільної команди із плавання та посів 2-е місце на національному чемпіонаті. Згодом навчався в Університеті Сассекса (2007-2011), де вивчав політику й управління бізнесом. Також був представником студентської спілки й членом бібліотечної ради. Університет закінчив із відзнакою.

Робота 
Після завершення навчання Мазур Максим на узбережжі Брайтона відкрив ресторан «Azure», де працював наступні 6 років. Згодом вирішив полишити роботу в ресторані й повернутись в Україну, до міста Одеса, де вирішив зайнятись фотографією та відеозйомкою. В цій сфері Мазур Максим працює і тепер, досягши значних професійних успіхів та визнання. Працює на посаді креативного директора та керівника проєкту в VMV Development.

Спорт 
Мазур Максим із 6 років почав займатися боротьбою. Пізніше, у віці 12 років, його інтерес перемістився на BJJ та MMA. Зараз регулярно займається змішаними єдиноборствами.

Фотографія 
Мазур Макисм відомий пейзажною та міською фотографією. Фотографія є його справжньою любов’ю та пристрастю, й він прагне використовувати свої фотографії, щоби розповісти історію. На думку Мазура Максима ніколи не слід зупинятися в розвитку. Роботи фотографа публікувались у багатьох виданнях та пресі. Фотографії Мазура Максима були показані на фестивалі Gmunden Photo 2022. Також фотограф є офіційним послом Ukraine.ua. Зараз він документує російське вторгнення в Україну, працює над новою книгою та планує продовжувати поповнювати власну колекцію світлин. Його архіви відображають низку об’єктів, що їх він фотографував протягом багатьох років.

7500 
7500 – це один із найвідоміших проєктів Максима Мазура, в якому фотограф об’єднав 7500 зображень звірств, що спричинило російське вторгнення в Україну. Цей фотопроєкт Мазура Максима став відомим не весь світ через потужний заклик до людяності, глибину зображеної трагедії й нелюдяності злочину та яскраву образність. Автор говорить про проєкт наступним чином: «7500 фотографій та 140 днів цієї жахливої війни. Десятки тисяч людей вже ніколи не побачать світанку, не обіймуть близьких та рідних. Десятки тисяч побитих, тепер не зможуть встати, пройтися чи обійняти. Тисячі будівель зруйновані, й спогади людей, які там мешкали. Мільйони поїхали, лишивши все, узявши лише те, що змогли вмістити до валізи».

Gmunden.photo 2022 
Виставка Gmunden.photo 2022 має на меті зобразити художній діалог між австрійськими та українськими фотомайстрами. Фотовиставка у Гмундені має багатотисячну європейську аудиторію. Раніше в місті збиралися усі інтелектуали XIX-XX століть, а тепер тут проходитить культурний фестиваль Festwochen Gmunden 2022, який відвідує вся центральна Європа. Із 18 фотомитців 10 представлятимуть Україну, серед них Мазур Максим, метою якого є показати реалії війни та її наслідки для мирного населення України.

Джерела 

 Гришин С. Максим Мазур - фотограф, який документує війну. Слово Просвіти. Всеукраїнський культурологічний тижневик. № 45 (1186), 15-21 грудня 2022 року. С. 5. https://commons.m.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Slovo-45-2022.pdf&page=5
 Gmunden.Photo. http://www.gmunden.photo/

Посилання 

 Персональний сайт Мазура Максима. https://withmazur.com/
 Сторінка Мазура Максима в EverybodyWiki. https://en.everybodywiki.com/Maksym_Mazur_(Photographer) 

 Сторінка Мазура Максима в соціальній мережі Instagram. https://www.instagram.com/withmazur/ 
 Фотовиставка Gmunden.photo 2022 цього року має український акцент. Інтернет-ресурс Marie Claire. https://marieclaire.ua/uk/lifestyle/fotovistvka-gmunden-photo-2022-tsogo-roku-maye-ukrayinskij-aktsent       
 Війна в Україні очима одеського фотографа. Інтернет-ресурс Вікна. https://vikna.if.ua/cikavo/134970/view       
 Existentielle Erfahrungen | gmunden.photo 2022. Інтернет-ресурс Style in progress. https://www.style-in-progress.com/en/mustreads/gmunden-photo/       
 Фотографії Одеського фотографа покажуть на виставки в Австрії. Інтернет-ресурс Ізмаїл city. https://izmacity.com/articles/223064/fotografii-odeskogo-fotografa-pokazhut-na-vistavki-v-avstrii       

·                  

Українські фотографи